Der Name Reifersdorf steht für:
 Reifersdorf (Inchenhofen), Ortsteil des Marktes Inchenhofen im Landkreis Aichach-Friedberg (Bayern)
 Reifersdorf (Gemeinde Kobenz), Ortsteil der Gemeinde Kobenz (Österreich)